Ледяное сердце (фильм, 1992) — французский художественный фильм () режиссёра Клода Соте.
 Ледяное сердце (фильм, 2001) — американский художественный фильм () режиссёра Денниса Димстера.